Aulon puede referirse a:

en Francia 
 Aulon, comuna situada en Alto Garona.
 Aulon, comuna situada en Creuse.
 Aulon, comuna situada en Altos Pirineos.

en la Antigua Grecia y la Antigua Roma 
 Aliveri,ciudad antiguamente conocida como Aulon, isla de Eubea, Grecia .
 Vlorë, ciudad antiguamente conocida como Aulon, Albania .